Хогг — фамилия английского происхождения (). Известные носители:

 Хогг, Айма (1882—1975) — американский филантроп и меценат, коллекционер искусства, дочь Джеймса Стивена Хогга.
  (1841—1920) — новозеландский политик, член Палаты представителей Новой Зеландии (1890—1911), министр таможни (1909).
  — британский игрок в дартс, финалист турнира World Masters (1979).
  (род. 1983) — британский регбист, финалист Англо-валлийского кубка в составе клуба «Ньюкасл Фэлконс» (2011).
  (1903—1966) — австралийский физик и астроном, член Австралийской академии наук (с 1954).
  (Уильям Хогг; 1879—1937) — британский футболист, чемпион Футбольной лиги Англии в составе клуба «Сандерленд» (1902) и Футбольной лиги Шотландии в составе «Рейнджерс» (1911—1913).
  (Роберт Браун Хогг; 1914—1975) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Шотландской футбольной лиги в составе клуба «Селтик».
  (1889—1935) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Бостон Растлерс (Брэйвс)», «Чикаго Кабс» и «Филадельфия Филлис».
  (род. 1971) — австралийский крикетчик, обладатель Кубка мира в составе национальной сборной (2003, 2007).
  (род. 1952) — родезийский (зимбабвийский) крикетчик, победитель турнира Datsun Shield (1978).
  (род. 1946) — канадский политик, член Палаты общин Канады (2017—2019).
 Хогг, Грэм (род. 1964) — шотландский футболист.
 Хогг, Джеймс (1770—1835) — шотландский поэт.
  (род. 1934) — американский военный моряк, командующий 7-м флотом ВМС США (1983—1985).
  (род. 1935) — канадский врач, член Королевского общества Канады (с 1992).
  (1790—1876) — британский юрист, предприниматель и политик, председатель совета директоров британской Ост-Индской компании (1846, 1852), член Палаты общин Великобритании (1835—1857), отец Джеймса Макгарела-Хогга и Квинтина Хогга (1845—1903).
  (род. 1966) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской (Австралийской) футбольной лиги «Ричмонд» и «Фицрой».
 Хогг, Джим (1851—1906) — американский политик, генеральный прокурор (1887—1891) и губернатор (1891—1895) Техаса.
  — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Абердин» (1959).
  (род. 1960) — британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат премии Лондонского кружка кинокритиков за лучший британский или ирландский фильм (2019).
 Хогг, Джон (1800—1869) — британский биолог, член Королевского общества (с 1839).
 Хогг, Джон (род. 1949) — австралийский политик, президент Сената Австралии (2008—2014).
  (род. 1988) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клубов «Астон Вилла» и «Хаддерсфилд Таун».
  (1869 — не ранее 1903) — британский футболист, чемпион Шотландии (1895, 1897) и обладатель Кубка Шотландии (1896, 1901) в составе клуба «Харт оф Мидлотиан».
 Хогг, Джордж (1915—1945) — британский путешественник.
  (1872—1950) — британский юрист и политик, генеральный прокурор Англии и Уэльса (1922—1924, 1924—1928), председатель Палаты лордов и военный министр (1931—1935), лорд-канцлер (1935—1938), лорд-председатель Совета (1938), сын Квинтина Хогга (1845—1903), отец Квинтина Хогга (1907—2001).
  (род. 1945) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1979—2010) и Палаты лордов (с 2015), министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия (1995—1997), сын Квинтина Хогга, муж Сары Хогг.
  (1840—1914) — британский политик, член Палаты общин от Лондондерри-Сити (1913—1914).
  (1886—1973) — американский политик, член Палаты представителей от штата Индиана (1925—1933).
  (род. 1958) — американский военный деятель, командующий Армией США в Африке (2010—2012).
  (1911—2003) — британский военный моряк, заместитель начальник Штаба обороны (1967—1970).
  (род. 1989) — новозеландский футболист, победитель Лиги чемпионов ОФК (2011, 2012).
  (род. 1983) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Ланкашира (2011).
  (род. 1993) — австралийская футболистка, игрок Женской лиги в составе клуба «Аделаида Юнайтед».
 Хогг, Карл (род. 1969) — британский регбист и тренер, главный тренер клуба «Вустер» (2013—2018).
  (1845—1903) — британский футболист, предприниматель, политик и филантроп, финалист Кубка Англии по футболу в составе клуба «Олд Итонианс» (1876), отец Дугласа Хогга (1872—1950).
  (1907—2001) — британский юрист и политик, председатель Палаты лордов (1960—1963), лорд-председатель Совета (1957—1959, 1960—1964), лорд-канцлер (1970—1974, 1979—1987), сын Дугласа Хогга (1872—1950), отец Дугласа (род. 1945) и Мэри Хогг.
  (род. 1985) — британский футболист, обладатель Кубка шотландской лиги в составе клуба «Хиберниан» (2007).
  (1893—1947) — британский политик, член Палаты общин от Уилсден-Уэста (1931—1935) и Фрома (1935—1945).
  (род. 1947) — британская юристка, судья Верховного суда Англии (1995—2016), дочь Квинтина Хогга (1907—2001).
  (род. 1968) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1995).
  (1907—1974/1975) — британский политик, лорд-провост Абердина (1964—1967).
  (1938—2008) — британский политик, член Палаты общин (1979—1997) и Палаты лордов (1997—2008), лорд-верховный посланник в Генеральной ассамблее Церкви Шотландии (1998—1999).
 Хогг, Питер — канадский правовед, декан Юридической школы Осгуд-Холл Йоркского университета (1998—2003), член Королевского общества Канады (с 1988).
  (1944—2007) — британский лингвист, член Британской академии (с 1994) и Королевского общества Эдинбурга (с 2004).
  (1818—1897) — британский ботаник.
  (1864—1941) — новозеландский журналист и политик, председатель Социалистической партии Новой Зеландии (1908), редактор газеты New Zealand Truth (1913—1925).
  (1924—2014) — американский статистик, первый заведующий кафедрой статистики и актуаристики Университета Айовы (1965—1983), президент Американской статистической ассоциации (1988).
  (1893—1973) — американский политик, член Палаты представителей от штата Западная Виргиния (1930—1933).
  (род. 1932) — британский военный моряк, начальник штаба Командного флота (1986—1987).
  (род. 1951) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе команды Южной Австралии (1976).
  (ур. Бойд-Карпентер; род. 1946) — британская журналистка, предприниматель и политик, член Палаты лордов (с 1995), председатель инвестиционной компании 3i (2002—2010); первая женщина, возглавившая компанию из верхней сотни Лондонской фондовой биржи; жена Дугласа Хогга (род. 1945).
  (1902—1973) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Саут-Мельбурн».
  (1914—1960) — американский блюз-гитарист.
  (род. 1960) — австралийский футболист, обладатель Кубка наций ОФК (1980).
  (род. 1985) — британский футболист, игрок Шотландской премьер-лиги в составе клуба «Гретна».
 Хогг, Стюарт (род. 1992) — шотландский профессиональный регбист.
  (1833—1921) — британский чиновник, комиссар полиции (1866—1876) и председатель муниципальной корпорации (1863—1877) Калькутты.
  (1783—1842) — американский политик, член Палаты представителей от штата Теннесси (1817—1819).
  (1916—1986) — американский религиозный деятель, епископ Олбани Епископальной церкви (1974—1984).
  (род. 1955) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Ланкашира.
 Хогг, Уильям (1879—1937) — английский футболист
  (род. 1980) — британский игрок в боулз, чемпион Шотландии в индивидуальном разряде (2008) и в тройках (2013), победитель Чемпионата мира на открытом воздухе в тройках (2008).
  (род. 1956) — канадская пловчиха, чемпионка Игр Британского Содружества наций в плавании на 100 и 200 м на груди и в эстафете 4×100 комплексным плаванием (1974).
  (1904—1951) — канадский астроном, директор Обсерватории им. Дэвида Данлэпа (с 1946), муж Хелен Хогг.
 Хогг, Хелен Сойер (1905—1993) — канадский астроном.
  (1853—1934) — американский политик, член Палаты представителей от штата Колорадо (1903—1907).
  (1852—1935) — американский политик, член Палаты представителей от штата Западная Виргиния (1887—1889).
 Хогг, Эдвард (род. 1979) — английский актёр.
 
  (1853—1923) — британский политик, член Палаты общин от Истборна (1900—1906), прадед Майкла Линдси-Хогга.
  (род. 1940) — британский театральный и телережиссёр, номинант на премию «Тони» (1979) и премию «Эмми» за минисериал (1982) и музыкальную передачу или передачу-варьете (1996).
  (1823—1890) — британский политик, член Палаты общин (1865—1868, 1871—1887).